Юрий Николаевич Григорьев:
 Григорьев, Юрий Николаевич (1937—2010) — советский и российский учёный в области разведения и селекции молочного скота.
 Григорьев, Юрий Николаевич (род. 1951) — советский и российский художник-график.